Die NGC-Objekte von 2501 bis 3000



Nr. 2501 bis 2600

Nr. 2601 bis 2700

Nr. 2701 bis 2800

Nr. 2801 bis 2900

Nr. 2901 bis 3000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 2501
Ngcobjekte 2501